Pleuricospora  — род растений семейства Вересковые. Включает в себя один вид — Pleuricospora fimbriolata A.Gray.

Ареал 
Растения встречаются в США в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Встречаются также в Британской Колумбии.

Биологическое описание 
Мясистые микогетеротрофные травы с хрупкими корнями. Стебли от 3 до 12 см или отсутствуют.

Листья очередные, мелкие, не зелёные, чешуевидные или отсутствуют.

Соцветие — кисть, как правило, 6—10 см, желтовато-кремового цвета. В цветке 4 чашелистика, 4 (5) лепестков и обычно 8 тычинок.

Плод — ягода или подобная ягоде коробочка белого цвета; семена многочисленные, яйцевидные. Возможно, мелкие млекопитающие поедают плоды, которые близки к земле и, таким образом, вряд ли могут быть видны птицам.

Экология 
Растения встречаются в смешанных или хвойных лесах на высоте 150—2800 метров над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 USDA: Classification: Pleuricospora A. Gray
 USDA: Plants Profile: Pleuricospora fimbriolata A. Gray
 The second edition of The Jepson Manual (2012) is available from the University of California Press: Pleuricospora
 Washington Burke Museum: Pleuricospora fimbriolata
 Botanical Society Parasitic Plant Pages: Pleuricospora fimbriolata 

Вересковые
Флора Северной Америки